Dicranophora är ett släkte av svampar. Dicranophora ingår i familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Oksvampar
Dicranophora